Ряховский Виталий Владимирович — гандбольный тренер. Воспитанник ставропольского гандбола. Мастер спорта России международного класса

Достижения

Игрок
 Двукратный чемпион Европы по пляжному гандболу;
 6-кратный чемпион России по пляжному гандболу;
 Серебряный призер чемпионата мира по пляжному гандболу;
 Бронзовый призер чемпионата России;
 Бронзовый призер ПГЛ;
 Серебряный приезр Балтийской Лиги;
 Серебряный призер чемпионата Беларуси;
 Обладатель Кубка Беларуси.

Тренер
 Серебряные призер чемпионата России(2020)

 Бронзовый призер чемпионата России

Гандболисты России
Игроки ГК «Динамо-Виктор»
Игроки ГК «Мешков Брест»
Гандбольные тренеры России